CL.III steht für:
 BFW CL.III, deutsches Militärflugzeug der Bayerischen Flugzeugwerke
 Hannover CL.III, deutsches Militärflugzeug der Hannoverschen Waggonfabrik

CLIII